Naomi Ōsaka era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al terzo turno da Leylah Fernandez.

In finale Emma Raducanu ha battuto Leylah Fernandez col punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (terzo turno)
  Aryna Sabalenka (semifinale)
  Naomi Ōsaka (terzo turno)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Bianca Andreescu (quarto turno)
  Iga Świątek (quarto turno)
  Barbora Krejčíková (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (quarto turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Belinda Bencic (quarti di finale)
  Simona Halep (quarto turno)
  Jennifer Brady (ritirata)
  Anastasija Pavljučenkova (quarto turno)
  Elise Mertens (quarto turno)
  Angelique Kerber (quarto turno)

  Maria Sakkarī (semifinale)
  Viktoryja Azaranka (terzo turno)
  Elena Rybakina (terzo turno)
  Ons Jabeur (terzo turno)
  Coco Gauff (secondo turno)
  Karolína Muchová (primo turno)
  Jessica Pegula (terzo turno)
  Paula Badosa (secondo turno)
  Dar'ja Kasatkina (terzo turno)
  Danielle Collins (terzo turno)
  Jeļena Ostapenko (ritirata)
  Anett Kontaveit (terzo turno)
  Veronika Kudermetova (primo turno)
  Petra Martić (secondo turno)
  Julija Putinceva (primo turno)
  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)

Qualificate 

  Katie Boulter (primo turno)
  Cristina Bucșa (primo turno)
  Olga Danilović (secondo turno, ritirata)
  Harriet Dart (primo turno)
  Dalma Gálfi (primo turno)
  Valentini Grammatikopoulou (secondo turno)
  Ana Konjuh (primo turno)
  Jamie Loeb (primo turno)

 Rebecca Marino (primo turno)
 Rebeka Masarova (secondo turno)
 Nuria Párrizas Díaz (primo turno)
 Kristýna Plíšková (secondo turno)
 Emma Raducanu (Campionessa)
 Elena-Gabriela Ruse (primo turno)
 Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
 Astra Sharma (primo turno)

Lucky loser 

  Kristína Kučová (secondo turno)
  Greet Minnen (terzo turno)
  Kamilla Rachimova (terzo turno)

 Mayar Sherif (primo turno)
 Viktorija Tomova (primo turno)
<li> Stefanie Vögele (primo turno)

Wildcard 

  Hailey Baptiste (primo turno)
  Ashlyn Krueger (primo turno)
  Caty McNally (primo turno)
  Emma Navarro (primo turno)

 Alycia Parks (primo turno)
 Storm Sanders (primo turno)
 CoCo Vandeweghe (primo turno)
 Katie Volynets (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 2021